Brefeldiella — рід грибів родини Brefeldiellaceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Brefeldiella відносять 4 види:
 Brefeldiella brasiliensis
 Brefeldiella chilensis
 Brefeldiella myrceugeniae
 Brefeldiella subcuticulosa

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1889. Fungi Puiggariani. Pugillus 1. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. 11(4):381-622 - P.558

Роди грибів